Восто́чная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Восточная улица — улица в Анапе.
 Восточная улица — улица в Апатитах.
 Восточная улица — улица в Балашихе (микрорайон Балашиха-3).
 Восточная улица — улица в Барнауле.
 Восточная улица — улица в Бийске.
 Восточная улица — улица в Вичуге.
 Восточная улица — улица в Верх-Нейвинске.
 Восточная улица — улица во Владимире.
 Восточная улица — улица в Вологде.
 Восточная улица — улица в Воронеже.
 Восточная улица — улица в Екатеринбурге.
 Восточная улица — улица в Ижевске.
 Восточная улица — улица в Сочи (Илларионовке).
 Восточная улица — улица в Калининграде.
 Восточная улица — улица в Липецке.
 Восточная улица — улица в Можге.
 Восточная улица — улица в Москве.
 Восточная улица — улица в Новороссийске.
 Восточная улица — улица в Салавате.
 Восточная улица — улица в Самаре.
 Восточная улица — улица в Советске Кировской области.
 Восточная улица — улица в Тольятти.
 В Санкт-Петербурге
 Восточная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Восточная улица — улица в Белоострове (Санкт-Петербург).
 В Томске:
 Восточная улица — улица в Советском районе.
 Восточная улица — улица в Лоскутове.
 Восточный переулок.
 Восточная улица — улица в Электростали.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России

 Восточная улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Восточная улица — улица в Краматорске.

Белоруссия 
 Восточная улица — улица в Гомеле.
 Восточная улица — улица в Минске.

См. также 
 Восточный переулок (значения)
 Восточный проспект